Блінов Олександр Євгенович (?—2021) — український музикант і педагог, заслужений артист України
 Блінов Олександр Олександрович (нар. 1981) — російський стрілець з пневматичної гвинтівки, фахівець зі стрільби по рухомій мішені